У фіналі Ян Кодеш переміг Олександра Метревелі з рахунком 6–1, 9–8, 6–3. В другому сеті фіналу відбувся тай-брейк, перший тайбрейк в історії фіналів Вімблдону в одиночному розряді. 81 тенісист відмовився від участі у цьому турнірі (зокрема переможець попереднього Вімблдону Стен Сміт) як протест проти відсторонення від змагань Ніколи Пилича. Це призвело до великої кількості кваліфаєрів та щасливих лузерів.

Сіяні гравці 
   Іліє Настасе, (4-те коло)
   Ян Кодеш, (переможець)
   Роджер Тейлор, (півфінал)
   Метревелі Олександр Іраклійович, (фінал)
   Джиммі Коннорс, (чвертьфінал)
   Бйорн Борг, (чвертьфінал)
   Овен Девідсон, (4-те коло)
   Юрген Фассбендер, (чвертьфінал)

Перед відмовою гравців, які взяли участь у бойкоті, список сіяних виглядав таким чином:

   Стен Сміт
   Іліє Настасе
   Джон Ньюкомб
   Артур Еш
   Кен Роузволл
   Том Оккер
   Марті Ріссен
   Рой Емерсон
   Том Гормен
   Кліфф Річі
   Адріано Панатті
   Мануель Орантес
   Олександр Метревелі
   Боб Лутц
   '''Ян Кодеш
   Роджер Тейлор

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1973 Wimbledon Men's Singles draw 

1973 у тенісі
Вімблдонський турнір